Ligat ha’Al 1999/2000 (hebr. ליגת העל albo zwana Izraelską Ekstraklasą lub ze względów sponsorskich Ligat Pelephone) – była 1. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Izraelu pod tą nazwą. 
Brało w niej udział 14 drużyn, które w okresie od 14 sierpnia 1999 do 27 maja 2000 rozegrały 39 kolejek meczów.  
Obrońcą tytułu była drużyna Hapoel Hajfa.
Mistrzostwo po raz dziesiąty w historii zdobyła drużyna Hapoel Tel Awiw.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 Ligat ha’Al 1999/2000 - rsssf

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Ligat ha’Al 
 Oficjalna strona IFA 

1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Izraelu
1999 w Izraelu
2000 w Izraelu